La detentrice del titolo Blanche Bingley Hillyard non ha partecipato.

Charlotte Cooper ha battuto in finale Louisa Martin 6-4, 6-4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1898